För damernas upplaga av cupen, se Svenska Supercupen för damer 2012

Supercupen 2012 var det sjätte året Supercupen spelades, en årlig fotbollsmatch mellan vinnaren av Allsvenskan och Svenska cupen föregående säsong. Matchen spelades den 24 mars 2012 på Olympia, Helsingborg mellan ligavinnaren Helsingborgs IF och eftersom Helsingborg även vann Svenska Cupen 2011 blev motståndaren i Supercupfinalen den allsvenska tvåan AIK. Direktsändande TV-kanal i Sverige var TV4 Sport. Domare för matchen var Markus Strömbergsson från Gävle som dömde för tredje året i rad. Vinnande lag blev Helsingborgs IF som vann med 2–0 efter två mål i andra halvlek av den nederländske mittfältaren Rachid Bouaouzan. Detta var Helsingborgs andra raka titel i Svenska Supercupen och femte raka totalt.

Matchfakta

Se även 
Allsvenskan 2011
Svenska cupen 2011

Referenser

Externa länkar 
 

Fotbollssäsongen 2012
Fotboll i Sverige 2012
Sportevenemang i Helsingborg